Кривошапкин — фамилия.

Известные носители:
 Кривошапкин, Алексей Леонидович (род. 1953) — советский и российский учёный-нейрохирург, член-корреспондент РАМН (2011), член-корреспондент РАН (2014).
 
 Кривошапкин, Аркадий Алексеевич (1921—2018) — артиллерист, Герой Советского Союза (1945).
 Кривошапкин, Борис Васильевич (1928—1989) — дорожный мастер станции Удима Котласской дистанции пути, Герой Социалистического Труда (1971).
 Кривошапкин, Герасим Афанасьевич (1908—1953) — советский коневод, Герой Социалистического Труда (1949).
 Кривошапкин, Михаил Фомич (1829—1900) — русский врач, этнограф и фольклорист.